Megatominae — підродина жуків родини Шкіроїди (Dermestidae).

Роди 
До підродини включають 27 родів:

 Anthrenini
 Anthrenus
 Dermeanthrenus
 Neoanthrenus
 Megatomini
 Adelaidia
 Amberoderma
 Anthrenocerus
 Caccoleptus
 Claviella
 Cryptorhopalum
 Ctesias
 Falsocryptorhopalum
 Globicornis
 Hemirhopalum
 Hirtomegatoma
 Labrocerus
 Megatoma
 Miocryptorhopalum
 Myrmeanthrenus
 Orphinus
 Paratrogoderma
 Phradonoma
 Reesa
 Thaumaglossa
 Trogoderma
 Trogoparvus
 Turcicornis
 Volvicornis
 Xylolaidia
 Zhantievus

Примітки 

Шкіроїди
Підродини комах